

Geografia 
 Dinda – fiume della Repubblica Democratica del Congo

Persone 
 Franz Dinda – attore e produttore cinematografico tedesco
 Muller Dinda – calciatore gabonese, difensore
 Sanatan Dinda – pittore indiano